Baydar ist ein türkischer männlicher Vorname, der jedoch insbesondere als Familienname auftritt. Die Namensgebung nimmt Bezug auf Baydar, der als ein Nachfolger von Dschingis-Khan „einer der Kommandeure des alten türkischen Staates von Ilhan in Mittelasien“ gewesen sei. Eine Variante des Namens ist Özbaydar.

Namensträger

Vorname 

 Baydar Özcan (* 1950), türkisch-schweizerischer Journalist, Schauspieler, Musiker und Poet

Familienname 
 Alaattin Baydar (1901–1990), türkischer Fußballspieler
 Fatih Baydar (* 1983), türkischer Gewichtheber
 İdil Baydar (* 1975), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin 
 Nehzat Baydar (1901–??), türkischer Segler
 Oya Baydar (* 1940), türkische Schriftstellerin und Journalistin
 Tayfun Baydar (* 1975), deutscher Schauspieler
 Volkan Baydar (* 1971), deutscher Musiker
 Yavuz Baydar (* 1956), türkischer Journalist und Blogger

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname